Miejscowości w USA:
 Elm Creek – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo
 Elm Creek – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Maverick
Gminy w USA:
 Elm Creek (ang. Elm Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marshall
 Elm Creek (ang. Elm Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Saline
 Elm Creek (ang. Elm Creek Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Martin
 Elm Creek (ang. Elm Creek Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo